Vizier (functie), een functie aan een Arabisch of Turks hof
 Vizier (wapen), een deel van een vuurwapen waarmee wordt gericht
 Vizier (bescherming), een klep aan een helm die voor het gezicht wordt geschoven